Termenul „Kirchheim” se poate referi la:

 în Baden-Württemberg:
 Kirchheim am Neckar
 Kirchheim unter Teck
 Kirchheim am Ries
 Kirchheim bei Heidelberg
 în Bayern:
 Kirchheim bei München
 Kirchheim in Schwaben
 Kirchheim (Unterfranken)
 în Nordrhein-Westfalen:
 Kirchheim bei Euskirchen
 în Thüringen:
 Kirchheim (Thüringen)
 în Hessen:
 Kirchheim (Hessen)
 în Rheinland-Pfalz:
 Kirchheim an der Weinstraße

 în Oberösterreich:
 Kirchheim im Innkreis

 Kirchheim (Bas-Rhin) in Département Bas-Rhin, Alsacia